Cousins est le pluriel du nom commun cousin.

Art

Cinéma 
 Les Cousins, film français de 1959, réalisé par Claude Chabrol
 Cousins, film américain de 1989, réalisé par Joel Schumacher
 Cousins, film brésilien de Mauro Carvalho et , sorti en 2019

Musique 
 , groupe de musique anglais des années 1960 dont le nom est inspiré du film de Claude Chabrol
 The Cousins, groupe de rock belge des années 1950 et 1960

Bande dessinée 
 Les Cousins Dalton, album de bande-dessinée de 1958, de la série Lucky Luke de Morris
 Les Cousins d’en face, album de bande-dessinée de 1985, de la série Les Tuniques bleues de Raoul Cauvin et Willy Lambil

Théâtre 
 Les Deux Nobles Cousins, pièce de théâtre écrite en 1613 par William Shakespeare et John Fletcher

Patronyme 

 Christopher Cousins (1960-), acteur américain ;
 Dave Cousins (1945-), chanteur du groupe britannique Strawbs ;
  (1977-), archer américain ;
 DeMarcus Cousins (1990-), joueur de basket-ball américain ;
 Harold B. Cousins (1916-1992), sculpteur américain ;
Maisie Cousins (1992-), photographe britannique   ;
 Mark Cousins (1965-), réalisateur, présentateur et critique de cinéma britannique ;
 Peter Cousins (1981-), judoka britannique ;
  (1959-2017), homme d'affaires britannique, président-directeur général de Compass Group ;
 Robin Cousins (1957-), patineur artistique britannique ;
 Roy Cousins (1949-), producteur et chanteur de reggae jamaïcain ;
 Steven Cousins (1972-), patineur artistique britannique ;
 Tina Cousins (1974-), chanteuse britannique ;
 Tony Cousins (1969-), footballeur irlandais.

Voir aussi 
 Nombres premiers cousins, une paire de nombres premiers qui diffèrent de quatre

Homonymie de patronyme
Homonymie de titre